Los Stewart: la película (La película de la familia Stewart en Latinoamérica), es la adaptación cinematográfica de la serie de televisión española Los Stewart. La filmación comenzará en 2010 y se estrenará este mismo año, gran parte de la película se rodará en el Caribe según se ha confirmado en una entrevista.

Trama 

Todo comienza en el cumpleaños de Lisa (Laura Micharán) a la que le regalan un viaje en familia al Caribe. En este viaje irán Joe, Eva, Emily, Lisa, Ozker y la familia de este a una isla paradisíaca en el Caribe en un Hotel de lujo, las vacaciones perfectas en definitiva pero hasta las mejores vacaciones se pueden ver afectadas por el peor de los contratiempos, un accidente. 

Cuando el avión estrella contra una isla desconocida ("Benahoare") en medio del atlántico se desencadenan una serie de sucesos como la muerte del piloto del avión (el único que los podía sacar de allí) a causa de que las hélices del avión le cortan la cabeza y quedan atrapados allí, esto causará discusiones, comedia y momentos emblemáticos en la historia de Los Stewart (este sería el final de la serie para dar paso a Los Deschanel).

Promoción

Declaraciones y tráileres 

En el canal oficial de YouTube de Jandro Micharán habló con sus compañeros de rodaje sobre la película y el confirmó que la película se empezaría a rodar en 2010 y se estrenaría en cines a finales de verano. 

Más tarde la revista Bravo tuvo una entrevista con Laura Micharán que después también se transmitió en directo por el programa de Antena.Neox Bravo Neox donde dijo que la producción ya había comenzado y el guion ya estaba escrito.

En octubre se afirmó la producción de la película y quien la distribuiría en EE. UU. que sería Walt Disney Pictures y también el reparto al completo.

Más recientemente hubo una entrevista con ATV que se le preguntó si podría morir alguien en la película (se sabe de momento que el piloto está confirmado que muere) y ATV respondió que si pero no dijo cuantas personas, también ATV dijo que el tráiler se estrenaría dentro de muy poco en las salas de los cines.

En la página oficial de Los Stewart se anunció que después de esta película Los Stewart se sustituirán por Los Deschanel en televisión y que si esta tiene éxito también tendrá su propio película.

Por fin el 30 de noviembre se estrenó el teaser en las salas de cine y en el canal oficial de la película en YouTube sin escenas de la película, solo escenas de la serie, trama y un estilo muy dramático. El año que viene se estrenará en febrero un first-trailer con apenas una o dos escenas de la película y por fin cuando se termine de rodar la película el tráiler oficial.

Antena 3 tuvo una entrevista con Jandro Micharán y Eva Gutiérrez en la que hablaron sobre la película.

El logo oficial de la película ha sido recientemente puesto en libertad en la página web.

Entrevistas 

En una entrevista con la revista Bravo, Laura Micharán declaró: «La película no tiene mucho que ver con la serie, da un giro increíble desde que dan el paso de dar el viaje y a la pregunta ¿Con cuál de tus compañeros de rodaje trabajas mejor? declaró: Me llevo bien con todos (...), todos son muy buenos conmigo y es genial trabajar con ellos y también la revista le preguntó ¿Adiós a Los Stewart? y ella respondió: Esta vez definitivamente (pausa), sí».

Antena 3 tuvo una entrevista con dos de los personajes de la película en concreto Jandro Micharán y Eva Gutiérrez en la que declararon: La película es increíble, en la serie nunca habíamos hecho nada parecido, os va a encantar.

En otra entrevista con otra revista a respondieron lo siguiente a las preguntas:

R: ¿El romance entre Eva y Joe irá más lejos?E: Eso es algo que se verá en la serie antes de estrenarse la película.

R: ¿Y nos puedes adelantar algo de eso?E: No, la productora me mataría (risas).

R: ¿Cuál es la trama de la película?F: Trata sobre unas vacaciones 'desastrosas' que cambian la vida de los personajes.

R: ¿Habrá una quinta temporada de Los Stewart?F: No, es muy difícil compaginar el rodaje de la película con el de la serie, por eso la filmación no comienza este año si no el año que viene, para terminar la filmación de la cuarta temporada de Los Stewart y Los Deschanel.

Más recientemente en una entrevista con ATV a la pregunta ¿Morirá alguien en el film? respondieron: Sí entre otras muchas preguntas aclaradas en entrevistas anteriores... Además confirmaron la producción, distribución y reparto de la película.

Producción 

ATV confirmó la producción el 14 de octubre de este año y Walt Disney Pictures accedió a distribuirla en EE. UU. (y en España la distribuirá Aurum).

Reparto

Principal 

 Laura Micharán como Lisa Shout (Sophie).
 Jandro Micharán como Joe Stewart.
 Eva Gutiérrez como Eva Lovato Swift.
 Darío García como Ozker Deschanel.

Secundarios 

 Elena Rodríguez como Emily Stewart.
 ¿? como Mary Deschanel.
 ¿? como Kuzco Deschanel.

Nuevos 

Se confirmó que habría nuevos personajes para la película, pero aún no se han escogido a los actores excepto el hermano de los Deschanel que nunca se había visto antes en la serie.

 ¿? como Kellan Deschanel.

Banda sonora 

La banda sonora del film se ha confirmado que al igual que la de la serie estará compuesta por una serie de canciones de otros cantantes no relacionados con la serie, pero que esas canciones si sonarán en la película.

Estreno

Productos derivados de la película 

 Al igual que en la serie la película tendrá varios productos basados en la película como la novela, el DVD, etc...

Secuelas 

En abril de 2010 se confirmó la secuela de la película para el 2014 y se estrenó el primer tráiler de La decisión de Trey. La película contará con el mismo reparto de momento y la trama está por confirmar, además un título provisional ya está puesto para la película, Los Stewart 2: La Historia Continúa, y el guion ya se está escribiendo.

Más recientemente el 2 de mayo de 2010 se anunció para América y Latinoamérica una nueva secuela exclusiva y solo en Estados Unidos titulada The Stewarts: Big Adventure on 3-D! Life the Experience (título provisional) y en Latinoamérica La familia Stewart viven la experiencia 3-D! que contará con los actores de la versión americana y de momento no será lanzada a España para no confundir al público, en cualquier caso esta película tendrá mucha más inversión y calidad de imagen que las anteriores. En el caso de que lance en España se llamaría Los Nuevos Stewarts: La Gran Aventura en 3D! Vive la Experiencia (obviamente no son nuevos estos Stewarts pero se vende así para no confundir al público).

Relación con la serie 

Depende de lo que pase en la película la trama de Los Deschanel se irá desarrollando, así que habrá que esperar al estreno de la película para ver la segunda temporada de la serie (puesto que la primera ya está en proceso y será antes de la película su estreno).

En cuanto a Los Stewart se sabe que no seguirá desarrollándose después de la película y no habrá una quinta temporada antes de la película porque sería difícil compáginar la película y la serie.